Označník je objekt (například cedule, sloupek nebo značka, případně nástroj), kterým se něco označuje. V praxi se tento výraz používá například v těchto případech: 
 označník zastávky: plné označení zastávky autobusu, tramvaje, trolejbusu, případně jiné dopravy, podle českých norem a zvyklostí zpravidla tvořené zastávkovým sloupkem umístěným v čele nástupní hrany kolmo k ose vozovky nebo značkou umístěnou na jiném objektu, například sloupu, přístřešku apod.; česká pravidla silničního provozu nazývají označníkem zastávky pouze samotnou značku 
 geodetický označník, obdoba mezníku, která se používá k trvalému nebo dočasnému označení bodu zejména tam, kde vyhláška nedovoluje použít mezník
 kabelový označník, v drážní terminologii sloupek, který označuje průběh kabelového vedení v železničním svršku
 označník vodovodu nebo plynovodu (viz vyhl. ČÚZK č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce, příloha, bod 1.5 písm. p) 
 označník (železniční návěstidlo), neproměnné železniční návěstidlo, bílý sloupek s modrou hlavicí k označení místa mezi krajní výhybkou a vjezdovým návěstidlem, za které je bez dalších opatření zakázáno posunovat, dle odst. 9.2 části I přílohy č. 1 české vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah.
 kamenný dopravní označník, kamenný sloupek, který v počátcích silničního dopravního značení plnil na rozcestích funkci směrového dopravního značení
 označník ulice, označení názvu ulice, tabule vyznačující název ulice
 označník názvu zastávky, tabule vyznačující název zastávky